Jakub Zakrzewski (poseł) – polski poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861-1866)
 Jakub Zakrzewski (sportowiec) – polski judoka, a następnie bobsleista